IBN steht für:
 Devils Mountain Lodge Airport (FAA-Code), Flugplatz in Nabesna (Alaska), Valdez-Cordova Census Area, Alaska
 Inbetriebnahme
 Institut belge de normalisation, vormaliger Name des belgischen Normungsinstituts, heute Bureau de Normalisation (ndl. Bureau voor Normalisatie)
 Istituto Bibliografico Napoleone, italienisches Verlagshaus

Ibn steht für:
 Ibn, Bestandteil männlicher arabischer Namen

ibn steht für:
 Ibino (ISO-639-3-Code), Cross-River-Sprache in Akwa Ibom, Nigeria

Abkürzung